А́нника Бе́кстрём (, урождённая Крюгер ; ) — шведский переводчик, писатель.

Переводила произведения Геннадия Айги, Иосифа Бродского, Евгения Евтушенко, Евы Лисиной, Риммы Марковой, Саши Соколова, Татьяны Толстой, Марины Цветаевой. Также является переводчиком на шведский язык «Антологии чувашской поэзии», составленной Г. Н. Айги.

Книги 
 Vadim Sidur: skulpturer och mutationer (tillsammans med Lars Bäckström) (Carlsson, 1989)
 Alldeles rysk: minnen, introduktioner och översättningar, resebrev (Sober, 1997)

Переводы 
 Irja Hiiva: Hemifrån (Из дому) (PAN/Norstedt, 1977)
 Marina Tsvetajeva: Min ryska barndom: prosatexter (Tiden, 1981)
 Sasja Sokolov: Skola för dårar (Школа для дураков) (AWE/Geber, 1984)
 Joseph Brodsky: Historien, som nedan skall berättas och andra dikter (översatt tillsammans med Hans Björkegren) (Wahlström & Widstrand, 1984)
 Marina Tsvetajeva: Med gröna ögon: dikter (FIB:s lyrikklubb, 1986). 2., utvidgade uppl. Akvilon, 2010
 Jevgenij Jevtusjenko: Fukú! och andra dikter (Фуку) (Gedin, 1987)
 Irja Hiiva: Förvisningen (Sahlgren, 1988)
 Tatjana Tolstaja: Från en gyllene förstutrapp: berättelser (На золотом крыльце сидели) (Tiden, 1990)
 Marina Tsvetajeva: Råttfångaren (Крысолов) (Renässans, 1992)
 Konstantin Motjulskij: Vladimir Solovjov: liv och lära (översättning av Gabriella Oxenstierna, dikterna översatta av Annika Bäckström (Artos, 1997)
 Rimma Markova: Fönstret (Megilla, 2001)
 Gennadij Ajgi: Bugning för sången: dikter (Поклон пению) (Ariel/Ellerström, 2002)
 Fältens ögon: en tjuvasjisk antologi (sammanställd av Gennadij Ajgi, översatt från ryskan) (Ariel skrifter, 2004)
 Gennadij Ajgi: Samtal på avstånd: essäer, intervjuer, dikter (översättning av Annika Bäckström, Mikael Nydahl, Gunnar Wærness) (Ariel, 2008)

Признание и награды 
 Медаль Пушкина (20 апреля 2012 года, Россия) — за большой вклад в развитие и укрепление экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества с Российской Федерацией.
 Премия Васьлея Митты.
 Почётный доктор Уппсальского университета (2005).

Примечания

Ссылки 

Шведские писатели
Переводчики Швеции
Переводчики поэзии на шведский язык
Переводчики прозы и драматургии на шведский язык
Переводчики XX века
Переводчики с русского языка
Переводчики XXI века
Переводчики с чувашского языка
Долгожительницы Швеции
Почётные доктора Уппсальского университета